Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди женских юниорских команд 2017 года в I-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, которое проходило с 8 по 14 января 2017 года в столице ВенгрияВенгрии Будапеште и в польском городе Катовице.
Турнир был расширен до двух групп.

Итоги 
 По итогам турнира в группе А: команда, занявшая первое место получила право играть в ТОП-дивизионе чемпионата мира 2018 года, а команда, которая заняла последнее место, перешла в группу B.
 По итогам турнира в группе B команда, которая заняла первое место, получила право играть в группе А, а команда, которая заняла последнее место, перешла в квалификационную группу второго дивизиона чемпионата мира 2018 года.

Итоги

Группа A 
   вышла в Топ-дивизион чемпионата мира 2018.
   перешла в группу В первого дивизиона 2018 года.

Группа B 
   вышла в группу А первого дивизиона 2018 года.
   перешёл в квалификационную группу второго дивизиона 2018 года.

Участвующие команды 
В чемпионате приняли участие 12 национальных команд — десять из Европы и две из Азии. Сборная Франции пришла из ТОП-дивизиона. Сборные Австрии, Италии, Казахстана, Великобритании, Китая и Польши пришли из квалификационной группы первого дивизиона, остальные — с прошлого турнира первого дивизиона.

Арены

Группа А

Группа В

Судьи

Турнир

Группа A

Результаты 
Время местное (UTC+1)

Группа В

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+1)

Ссылки 
 
 

Хоккей
ЖЮ*1
Первый 2017
Хоккей
Хоккей
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Венгрии
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Польше
Хоккей
Хоккей
Хоккей
Хоккей